Храм Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома (Покрова от Пролома, Покрова в Углу) — православный храм в Пскове. Памятник истории и культуры федерального значения XV—XVI веков. Находится в южном углу Окольного города у Покровской башни. Пролом — место обрушения крепостной стены во время осады Пскова Стефаном Баторием (1581—1582).

Описание 

Храм образован двумя бесстолпными церквями, четверики которых имеют общую стену. Северная церковь освящена в честь Покрова Богородицы, а южная в честь Рождества Богородицы. Церкви имеют по одной апсиде и притвору. Перпендикулярно к средней общей стене между сводами перекрытий расположены перпендикулярные лучковые арочки. Фасады четвериков и притворов лишены декоративного убранства. Главы и апсиды имеют декоративные пояса, образованные бегунцами и поребриками. В алтарях расположено по оконному проему и по одному щелевому проёму в жертвенниках, которые сооружены в нишах северо-восточных углов обеих церквей. Притворы перекрываются коробовыми сводами с распалубками над оконными проёмами. Они соединяются дверным проёмом, расположенным в общей стене.

Построен из местной известняковой плиты, обмазан и побелен.

Размеры 
С притвором: длина — 17 метров, ширина — 15 м

История 

Первое упоминание Покровской церкви в источниках встречается под 1399 годом. В 1544 году встречается упоминание Покровского монастыря в Угле «…на Полонищи погоре Якиманьская улица, …да монастырь Покров Святеи Богородицы в Оугле».

В 1581 году во время осады Пскова польско-литовским войском польского короля Стефана Батория захватчикам удалось сделать пролом в городской стене рядом с монастырём. После принесения к пролому икон Успения и Умиления Псково-Печерских, а также мощей святого благоверного князя Всеволода-Гавриила, псковичи воодушевились и героически отбили неприятеля. В 1582 году к храму пристроена Рождественская церковь в память отбития неприятеля от пролома, произошедшем в день Рождества Пресвятой Богородицы (8 (21) сентября). Таким образом, церкви Покрова и Рождества Богородицы соединили в одну. Между ними поставили классическую псковскую звонницу.

В 1764 году монастырь упразднён, церковь оставлена с окладным жалованием без прихода. В 1813 году церковь приписана к церкви Никиты Гусятника, в 1847—1848 годах перестроена. Снесена древняя звонница, на церковные пожертвования построена кирпичная колокольня с пятью колоколами. Общий притвор расширен и вытянут.

5 мая 1936 года церковь закрыта решением Псковского окружного исполкома. В 1941—1944 годах церковь пострадала от военных действий.

Церковь взята под охрану государства как памятник республиканского значения постановлением Совета министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года. В 1961—1964 годах церковь отреставрирована по проекту архитектора Всеволода Смирнова. Были воссозданы две главы и двухпролётная звонница на западной стене. Перед храмом был установлен каменный крест в память о героических событиях 1581 года и псковичах, погибших при осаде Пскова Стефаном Баторием.

В 1966 году между церковью, Покровскими воротами и Покровской башней снимались отдельные эпизоды фильма «Андрей Рублёв».

В 1993 году храм был возвращён Русской православной церкви. 14 октября 1994 года состоялось первое богослужение: Божественную литургию совершил архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий (Саввин).

27 октября 2006 года первым настоятелем возрождённого храма назначен иерей Владимир Танцурин.

Правовое положение 

Решением 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля 2019 года внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в списке храмов псковской архитектурной школы).

Примечания

Источники 
 Окулич-Казарин Н. Ф. Спутник по древнему Пскову. — Псков. 1913.
 Спегальский Ю. П. Псков. — Л.; М.: Искусство, 1963. — (Серия «Архитектурно-художественные памятники городов СССР»).
 2-е изд. — Л.: Искусство, 1978.
 Скобельцын Б. С., Храброва Н. С. Псков: Памятники древнерусского зодчества. — Л.: Искусство, 1969.
 Скобельцын Б. С., Проханов А. Земля Псковская: Памятники древнерусского зодчества. — Л.: Искусство, 1972.
 Спегальский Ю. П. Псков: Художественные памятники. — Л.: Лениздат, 1972.
 Спегальский Ю. П. По Пскову XVII века. — Л., 1974.
 Достопримечательности Псковской области / Сост. Л. И. Маляков. — 2-е изд., испр. и доп. (изд. 3-е — 1981). — Л.: Лениздат, 1977—360 с. — С. 11-22.
 Аршакуни О. К. Народное зодчество Пскова: Архитектурное наследие Ю. П. Спегальского. — М.: Стройиздат, 1987.
 Бологов А. А. Псков. — Л.: Лениздат, 1988.
 Седов В. В. Псковская архитектура XVI века. — М., 1996.
 Памятники архитектуры в Советском Союзе / Ред. А. С. Щенков. — М.: Памятники исторической мысли, 2004.

Ссылки 
 Официальный сайт храма
 Памятники истории и культуры Пскова
 Древний город Псков
 Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома, церковь
 Икона Псково-Покровская (ГТРК «Псков», 2004)

Всемирное наследие в России
Покров
Псков
Псков
Псков
Псков
Псков
Здания и сооружения, построенные в 1582 году